Friedrich Kraus ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Kraus (Maler) (1826–1894), deutscher Maler
 Friedrich Kraus (Mediziner) (1858–1936), österreichischer Arzt, Internist und Pathologe
 Friedrich Kraus (Politiker) (1903–1969), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Friedrich Krause
 Friedrich Krauss
 Fritz Kraus
 Fritz Krause
 Fritz Krauss